Fort Liberte kan syfta på:

Haiti 

 Fort Liberté (kommun), Nord-Est, 
 Fort Liberté (departementshuvudort), Nord-Est,